La Condamine ist ein Einschlagkrater auf der nordwestlichen Mondvorderseite. Der Krater liegt am südlichen Rand des Mare Frigoris, nördlich von Maupertuis.
Der Kraterrand ist vor allem im Norden stark erodiert.
Der Kraterboden weist die für Floor-fractured craters typischen Bruchstrukturen auf. 

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem französischen Astronomen Charles-Marie de La Condamine offiziell benannt.

Weblinks 
 
 La Condamine auf The-Moon Wiki

Einschlagkrater (Mond)